Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіоками, але цього разу Градецька вирішила не брати участі в змаганнях.

Главачкова грала в парі з Лізою Реймонд, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Анджелік Кербер і Андреа Петкович. Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши паруl over Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке, 2–6, 6–3, [12–10].

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Western and Southern Open Doubles
2013, жінки, парний розряд